Pucelle ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Pucelle († 1184), englischer Geistlicher und Kirchenrechtler, Bischof von Coventry

Siehe auch:
 La Pucelle